Aske – villaggio e parrocchia civile del North Yorkshire, in Inghilterra, nel Regno Unito
 Aske Hall – residenza dell'omonimo villaggio britannico
 ASKE – sigla di Association for Skeptical Enquiry, organizzazione di scetticismo scientifico britannica
 Α.Σ.Κ.Ε – sigla di Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Agonistikó Sosialistikó Kómma Elládas), partito politico greco
 Robert Aske – avvocato inglese
 Aske – EP di Burzum del 1993

Pagine correlate 
 Asche